Die B Grupa 2000/01 war die 52. Saison der zweithöchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Sie begann am 5. August 2000 und endete am 27. Mai 2001.

Modus 
18 Vereine starteten in die Saison. Sie spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde, jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister und Vizemeister stiegen direkt in die A Grupa auf, während der Dritte noch über die Play-offs aufsteigen konnte.

Nach 13 Spielen zog FK Shumen zurück und stand als erster Absteiger fest. Die absolvierten Spiele wurden daraufhin annulliert. Nach der Winterpause zogen auch Bdin Widin und Dorostol Silistra zurück. Die noch ausstehenden Spiele wurden mit 3:0 für die Gegner gewertet. Insgesamt stiegen die letzten sechs Vereine in die drittklassige W Grupa ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Play-off 
Das Spiel fand am 30. Mai 2001 in Sofia statt.

Weblinks 
 Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr

Einzelnachweise 

2000 01
Fußballsaison 2000/01